Addicted to You (Avicii), een single uit 2013 van de Zweedse muziekproducent Avicii
 Addicted to You (Anthony Callea), een single uit 2007 van de Australische zanger Anthony Callea
 Addicted to You (LeVert), een single uit 1988 van de Amerikaanse R&B-groep LeVert
 Addicted to You (Shakira), een single uit 2012 van de Colombiaanse zangeres Shakira
 Addicted to You (Hikaru Utada), een single uit 1999 van de Japans-Amerikaanse zangeres Hikaru Utada
 Addicted to You (Laura Voutilainen), een single uit 2002 van de Finse zangeres Laura Voutilainen, de Finse inzending van het Eurovisiesongfestival 2002